Прест () — английская фамилия. Известные носители:

 Прест, Стив (1966—2009) — английский снукерный тренер и профессиональный игрок в снукер.
 Прест, Уильям (1832—1885) — английский футболист и игрок в крикет.